Denne liste over fredede fortidsminder i Samsø Kommune viser alle fredede fortidsminder i Samsø Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Se også Fredede fortidsminder på Danmarks søterritorium for fortidsminder i vandet ud for kommunens kyst.
 Fredede bygninger i Samsø Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Samsø Kommune
Samsø Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments